De Rally van Portugal 1980, formeel 14º Rallye de Portugal Vinho do Porto, was de 14e editie van de rally van Portugal en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1980. Het was de 78e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Estoril.

Verslag 
Het gros van de favorieten haalden de finish van het evenement niet, waardoor het vervolgens uitmondde tot een tweestrijd tussen de Fiats van Walter Röhrl en Markku Alén. Op de langste klassementsproef van de wedstrijd, Arganil, maakte Röhrl in dichte mist door een goede bandenkeuze het verschil en won hij de rally uiteindelijk met een ruime voorsprong op teamgenoot Alén, die tweede zou eindigen. De top drie werd compleet gemaakt door Guy Fréquelin, die daarmee Talbot hun eerste podiumresultaat bezorgde. Een opvallend incident gebeurde er tussen teamgenoten Hannu Mikkola en Ari Vatanen, die beide verongelukten op dezelfde klassementsproef op exact het gelijke punt, waardoor de auto's op elkaar terechtkwamen.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Por
Rally van Portugal